

Мексико — місто, штат Мен
 Мексико — місто, штат Міссурі
 Мексико — місто, штат Нью-Йорк
 Мексико — селище, штат Нью-Йорк
 Мексико — переписна місцевість, штат Індіана
 Мексико — переписна місцевість, штат Мен
 Мексико — переписна місцевість в окрузі Джуніата, штат Пенсільванія

Див. також 
 Мехіко (значення)